El término Arlabán puede referirse a:

Geografía 
 Puerto de Arlabán, un puerto de montaña entre Guipúzcoa y Álava, España.
 Calle de Arlabán, una calle de Madrid que recibió su nombre en conmemoración de la batalla de Arlabán (ver en sección Combates).

Combates 

 Sorpresa de Arlabán (1811), también conocido como Primera sorpresa de Arlabán, combate de la Guerra de Independencia Española.
 Sorpresa de Arlabán (1812), también conocido como Segunda sorpresa de Arlabán, combate de la Guerra de Independencia Española.
 Batalla de Arlabán, ocurrida en el año 1836, dentro de la Primera Guerra Carlista.